Damia (zangeres), artiestennaam van Marie-Louise Damien
Damià Abella, voetballer
Damia (godin), een oud-Griekse godheid